Las siglas WP hacen referencia a:

 Windows Phone, sistema operativo móvil de Microsoft.
 Wikipedia, la enciclopedia libre.
 WordPress, sistema de gestión de contenidos orientado a blogs.
 Wp, Watts pico, unidad de potencia de los paneles fotovoltaicos.
 WordPerfect, programa de edición de textos.

Siglas